Чанг та Енг Банкер (англ. Chang and Eng Bunker) — сіамські близнюки, які народилися в 1811 році в Сіамі в родині китайця і малайки.
 USS Bunker Hill (CV-17), «Банкер Гілл» (англ. USS Bunker Hill (CV-17)) — важкий ударний авіаносець США періоду Другої світової війни однойменного типу, сьомий у серії.